Shuler ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienne Shuler, US-amerikanische Basketballspielerin
 Ellis William Shuler (1881–1955), US-amerikanischer Geologe
 George K. Shuler (1884–1942), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Heath Shuler (* 1971), US-amerikanischer Footballspieler und Politiker
 Jamal Shuler (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 James Shuler (1959–1986), US-amerikanischer Boxer
 Lauren Shuler Donner (* 1949), US-amerikanische Filmproduzentin und Filmschauspielerin
 Mickey Shuler (* 1956), US-amerikanischer Footballspieler

Siehe auch:

 Schuler